José Díaz puede referirse a:

 José Díaz Gana (1827-1889), político chileno;
 José Díaz Fernández (1898-1941), escritor español;
 José Díaz Ramos (1896-1942), político español del PCE;
 José Díaz Bolio (1906-1998), escritor mexicano;
 José Díaz Fuentes (1940-), escultor español;
 José Díaz Gómez (1930-), pintor español;
 José Díaz Macías "Macías" (1946-2006), futbolista español; 
 José Díaz Márquez "Joselo" (1936-), humorista venezolano;
 José Díaz Morales (1908-1976), cineasta;
 José Enrique Díaz Chávez (1932-), político uruguayo del Partido Socialista del Uruguay;
 José Ernesto Díaz (1952-2002), futbolista colombiano;
 José "Pepe" Díaz (1968-), entrenador de fútbol chileno;
 José Javier Díaz (1764-1829), militar y político argentino.
José María Díaz Gallegos (1845-1921), político chileno
José María Díaz y Díaz-Villamil (1898-1936),  abogado y político español
 José Ricardo Díaz Pardeiro (1944-), escritor e historiador gallego.